Watling Island kan syfta på:

Bahamas 

 San Salvador Island (ö i Bahamas),

Bermuda 

 Watling Island (ö i Bermuda), Warwick,